Cazalis (Gironde)
 Cazalis (Landes)